El término Monastyr  puede referirse a:

Monastyr (Arcángel), localidad del óblast de Arcángel.
 Monastyr (Kírov), localidad del óblast de Kírov.
 Monastyr (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar.
 Monastyr (Gainy, Perm), localidad del raión de Gainy del óblast de Perm.
 Monastyr (Dobrianka, Perm), localidad del raión de Dobrianka del óblast de Perm.
 Monastyr (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda.

Para su equivalente en bielorruso, véase Manastir.